Mayara Magri ist der Name folgender Personen:

* Mayara Magri (Schauspielerin) (* 1962), brasilianische Schauspielerin
 Mayara Magri (Tänzerin) (* 1994), brasilianische Balletttänzerin